Als Northeast Expressway bzw. Northeast Freeway werden folgende Straßen in den Vereinigten Staaten bezeichnet:

 Northeast Expressway (Baltimore), Maryland (I-95)
 Northeast Expressway (Boston), Massachusetts (US 1)
 Northeastern Freeway (Columbia), South Carolina (SC 277)
 Northeast Freeway (Houston), Texas (US 90)